Сплін:
 Сплін — .
 «Сплін» — російська рок-група.